Burger, inwoner van een gemeente of staat.
 Burgerij, sociale klasse
 Die Burger, Zuid-Afrikaans dagblad
 Hamburger, schijf gebakken vlees of gehakt
 Hamburger, inwoner van Hamburg
 Koninklijke Burger Groep B.V., bedrijf

Personen
 Cindy Burger (voetbalster) (1980), Nederlands voetbalster
 Cindy Burger (tennisster) (1992), Nederlands tennisster
 Dionijs Burger (1892-1987), Nederlands natuurkundige en auteur van Bolland
 Edith Burger (1906-1948), Zwitserse pianiste en zangeres
 Gottfried August Bürger (1747-1794), Duits dichter
 Fritzi Burger (1910-1999), Oostenrijkse kunstschaatsster 
 Heinrich Burger (kunstschaatser) (1881-1942), Duits kunstrijder
 Heinrich Bürger (1804/1806-1858), onder meer bioloog
 Herman Burger (1893-1965), Nederlands hoogleraar medische fysica, veelvuldig co-auteur van Pieter Hendrik van Cittert
 Jaap Burger (1904–1986), Nederlands politicus van PvdA huize
 Jacobus Johannes Burger (1871-1904), Nederlands-Indisch luitenant
 Lydia Benz-Burger (1919-2008), Zwitserse telefoniste, redactrice, politica en feministe
 Schalk Willem Burger (1852-1918), Zuid-Afrikaans generaal
 Yvonne Burger (1965), Nederlands bedrijfskundige en hoogleraar

Zie ook 
 Burgers (doorverwijspagina)